Исрапил Магомедович Рамазанов (род. 13 сентября 1985; СССР, Дагестанская АССР, Джавгат, Кайтагский район) — российская интернет-знаменитость, шоумен, боец поп-ММА. Наиболее известен как «Мурад Легенда».

Биография 
Исрапил родился 13 сентября 1985 года в Дагестане села Джавгат, Кайтагского района.

С детского возраста интересовался спортом, а больше всего Рамазанову нравилась вольная борьба, любил музыку. Все оставшееся свободное время проводил на улице со своими друзьями.

В школу родители Исрапила отправили в родное село. Получив аттестат об окончании девяти классов, Рамазанов поступает в [музыкальное училище], но так и не завершил образование.

Вместо музыкального училища Исрапил отправился в армию, где отслужил два года. В 2013 году поехал в Москву за возможностями.

Известность 
Летом 2021-го года таксист по имени Вадим Иванов уже снимал видео на видеохостинге YouTube и выложил на свой ютуб-канал видеоролик с участием пассажира, которым оказался на тот момент неизвестный человек Исрапил Рамазанов.

Во время поездки мужчина, представившийся Мурадом, вёл себя вызывающе и агрессивно. Постоянно что-то выкрикивал и ругался матом.

В конце самого ролика, таксист рассказал,  что пассажир не заплатил за поездку, пообещав позже перевести деньги на банковскую карту, что так и не сделал.

Отрывки из видео быстро разлетелись по Сети и завирусились, а пользователи стали создавать мемы с Мурадом по большей степени.

Через некоторое время видео набрало много миллионов просмотров, после чего они договорились увидеться, а таксист Вадим пообещал удалить данное видео со своего канала, что он и сделал.

Позже Мурада Легенду начали приглашать в разные жанры видеохостинга YouTube, от интервью, до боёв и конфликтов, в которых также получил дополнительную известность и внимание СМИ.

Статистика боёв

Судимости 
По данным СМИ, у Исрапила Магомедовича Рамазанова имеются две судимости:
 Изнасилование (статья 131)
 Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (статья 134)

В 2009 году его приговорили к четырём годам и шести месяцам лишения свободы. Отсидел с 2008-2012 год.

Примечания